Esistono più comuni francesi con questo nome

Moussac – Gard
Moussac – Vienne